het Franse woord voor kloof, zie:
Gorges du Tarn
Gorges du Verdon
Gorges de l'Ardèche
Gorges de la Dourbie

Gorges (Loire-Atlantique)
Gorges (Manche)
Gorges (Somme)
ook:
Cognin-les-Gorges, Isère